Cinto - artigo de moda que consiste numa tira flexível que envolve a cintura como adorno do vestuário.
 Cinto de segurança - dispositivo de defesa dos ocupantes de um meio de transporte.
 Cinto sacerdotal -  cinto feito de linho branco usado pelo Sumo Sacerdote judeu do antigo Israel.
 Cinto de lastro - equipamento de mergulho que impede que o mergulhador suba à tona.

Localidades

 Cinto Caomaggiore - comuna da província de Veneza, região do Vêneto.
 Cinto Euganeo - comuna da província de Pádua, região do Vêneto.

Desambiguações de topônimos